Die Saison 1991/92 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die siebte in ihrer Geschichte. 24 Mannschaften spielten in zwei Staffeln um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde der TuS Walle Bremen.

Vorrunde

Staffel Nord

Staffel Süd

Entscheidungen

Play-Offs 
Viertelfinale:
 TV Mainzlar – TuS Walle Bremen 21:19, 0:x
 SC Magdeburg – TV Lützellinden 18:23, 23:29
 Bayer Leverkusen – Buxtehuder SV 22:18, 22:24
 BFV Frankfurt/Oder – SC Leipzig 20:18, 15:16

Halbfinale:
 BFV Frankfurt/Oder – TuS Walle Bremen 23:23, 11:24
 Bayer Leverkusen – TV Lützellinden 21:20, 20:27

Spiel um Platz 3
 BFV Frankfurt/Oder – Bayer Leverkusen 25:22, 19:18

Finale:
 TV Lützellinden – TuS Walle Bremen 21:18, 19:24

Entscheidungen 

Deutscher Meister: TuS Walle Bremen.
DHB-Pokalsieger: TV Lützellinden.
Absteiger in die 2. Bundesliga: HC Empor Rostock, TSG Wismar, TSV Nord Harrislee, SV Berliner VG 49, TSV Tempelhof-Mariendorf, SV Chemie Guben, TSV GutsMuths Berlin, BSV Sachsen Zwickau, Meißner SV 08, TSV Erfurt und BSG Halloren Halle.
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden.

Weblinks 
 http://www.hbvf.de/ Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

1991
Handballsaison 1991/92